Чемпионат Узбекистана по футболу 2003 — 12-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 18 марта по 2 ноября 2003 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2002/2003
 Первая лига Узбекистана по футболу 2003
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2003

Ссылки 
 

2003
Спорт в Узбекистане в 2003 году